

Mot 
Moas peut renvoyer à :
 Eber Moas (né en 1969), footballeur uruguayen.

Sigle 

MOAS peut renvoyer à :
 Maîtrise d'ouvrage stratégique, l'une des fonctions dans la maîtrise d'ouvrage.
 Migrant Offshore Aid Station, ONG maltaise.

Voir aussi